

Cinema 
Bubbles – cortometraggio del 1916 diretto da Herbert Brenon
Bubbles – film del 1920 diretto da Wayne Mack

Musica 
 Bubbles – gruppo musicale svedese
 Bubbles – brano musicale dei Pink Floyd
 Bubbles – singolo dei Biffy Clyro del 2010

Persone 
 Barney Bubbles – artista inglese
 John W. Bubbles – ballerino statunitense

Altro 
 Bubbles – scimpanzé domestico di Michael Jackson
 Bubbles – dipinto di John Everett Millais del 1886
 Bubbles – film del 1930 diretto da Roy Mack
 Bubbles – videogioco del 1982

Pagine correlate 
 Bubble